Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Hawaii.

Oameni
Hawaii